Hans Peter Laubscher ist der Name folgender Personen:

* Hans Peter Laubscher (Geologe) (1924–2015), Schweizer Geologe
 Hans Peter Laubscher (Archäologe) (1936–1999), deutscher Archäologe